est la formule brute de plusieurs isomères.

 Phénol (groupe)
 
 alcool orthocoumarylique ou alcool 2-coumarylique, numéro CAS 
 alcool métacoumarylique ou alcool 3-coumarylique, numéro CAS 
 alcool paracoumarylique ou alcool 4-coumarylique, numéro CAS 
 2-méthoxy-4-vinylphénol, numéro CAS 

 Ester
 acétate de benzyle, numéro CAS 
 benzoate d'éthyle, numéro CAS 
 acétanisole, numéro CAS 
 phénylacétate de méthyle, numéro CAS 

 Cétone
 phénylacétylcarbinol, numéro CAS